Roma criminal puede referirse a:
Roma criminal (novela), novela escrita por el juez Giancarlo De Cataldo, que narra la historia de la banda Magliara.
Roma criminal (película), basada en la novela homónima.
Roma criminal (serie de televisión), segunda adaptación del libro homónimo en forma de serie de televisión.